Nella mitologia greca, Polydorus (, i.e. "molto dotato]") o Polydoros (Polidoro) si riferiva a numerose persone diverse.
Polidoro, figlio di Fineo e Cleopatra, e fratello di Polydector (Polydectus). Questi due figli avuti dalla sua prima moglie furono accecati da Fineo su istigazione della loro matrigna Idaea che li accusò di corrompere la sua   virtù.
Principe Polidoro, figlio del re Cadmo e della dea Armonia, figlia di Labdaco e della di lui moglie Nitteide.
Polidoro, un argivo, figlio di Ippomedonte e di Euanippe, figlia di Elato. Pausania lo pone come uno degli Epigoni, che attaccò Tebe per rappresaglia a seguito della morte dei loro padri, i Sette contro Tebe, che morì tentando di fare la stessa cosa.
Principe Polidoro, un Troiano, che fu il figlio più giovane del re Priamo.
Polidoro, un guerriero ceteiano che partecipò alla guerra di Troia. Durante lꞌassedio di Troia, fu ucciso da Ulisse usando la sua spada insieme ad Aenus, un altro ceteiano. (Ceteius è chiamato un fiume in Asia Minore).
Polidoro (figlio di Astianatte)
Polidoro, uno dei pretendenti alla mano di Penelope che veniva da Zante insieme ad altri 43 corteggiatori. Egli, insieme agli altri corteggiatori, fu ucciso da Odisseo con lꞌassistenza di Eumeo, Filezio e Telemaco.

Nella Storia, Polidoro fu:

 Polidoro di Sparta, che regnò dal 741 a.C. (circa) al 665 a.C. (circa)

In arte, Polidoro fu:
Uno dei tre scultori rodigini che hanno scolpito il gruppo scultoreo del Laocoonte e sottoscritto il Gruppo di Polifemo.

Note

Bibliografia 
(in lingua inglese salvo diverso avviso.)
 Apollodorus, The Library with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes, Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921. ISBN 0-674-99135-4. Online version at the Perseus Digital Library. Greek text available from the same website.
 Gaius Julius Hyginus, Fabulae from The Myths of Hyginus translated and edited by Mary Grant. University of Kansas Publications in Humanistic Studies. Online version at the Topos Text Project.
 Pausania, Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918. . Online version at the Perseus Digital Library
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903.  Greek text available at the Perseus Digital Library.
 Quintus Smyrnaeus, The Fall of Troy translated by Way. A. S. Loeb Classical Library Volume 19. London: William Heinemann, 1913. Online version at theio.com
 Quintus Smyrnaeus, The Fall of Troy. Arthur S. Way. London: William Heinemann; New York: G.P. Putnam's Sons. 1913. Greek text available at the Perseus Digital Library.
 William Smith. A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology vs .Polydorus-1, Polydorus-2 & Polydorus-3. London. John Murray: printed by Spottiswoode and Co., New-Street Square and Parliament Street. 1849.

Mitologia greca